Czechy (gromada w powiecie sieradzkim)
 Czechy (gromada w powiecie szczecineckim)